Stará Voda (powiat Cheb)
 Stará Voda (powiat Gelnica)
 Stará Voda (powiat Hradec Králové)
 Stará Voda (dopływ Hnilca)
Zobacz też
 
 Stara Woda